Die Oste ist mit 156,0 km Fließstrecke der längste linke Nebenfluss der Unterelbe in Niedersachsen.

Einzelnachweise 

Oste
!Zufluss